Isberg ist der Name folgender Erhebung:
 Isberg (Waldems) (), im Taunus zwischen Niederems und Wüstems, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Isberg ist der Familienname von:
 Jürgen Isberg (* 1928), deutscher Handballspieler
 Paul Isberg (1882–1995), schwedischer Segler
 Sophia Isberg (1819–1875), schwedische Holzschnitzerin